Haanen ist der Familienname folgender Personen:
 Adriana Johanna Haanen (1814–1895), niederländische Blumen- und Stilllebenmalerin
 Bartholomäus Haanen (1813–1895), deutscher Kaufmann und Politiker (Zentrum), MdR
 Casparis Haanen (1778–1849), niederländischer Maler, Zeichner und Scherenschneider sowie Kunsthändler
 Cecil van Haanen (1844–1914), österreichischer Maler 
 Elisabeth Alida Haanen (1809–1845), niederländische Landschaftsmalerin
 George Gillis Haanen (1807–1879), niederländischer Landschaftsmaler und Radierer
 Peter Haanen (1936–2021), deutscher katholischer Geistlicher, Publizist und Manager
 Remigius Adrianus Haanen (1812–1894), niederländisch-österreichischer Landschaftsmaler und Radierer

Siehe auch:
 Hahnen (Begriffsklärung)
 Haenen
 Haanen (Maler)